Перу принимала участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) во второй раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль. Это первая золотая олимпийская медаль сборной Перу.

Золото 
 Стрельба, мужчины — Эдвин Васкес

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1948 года